Одна́жды:

 «Однажды» — короткометражный мультфильм 1990 года режиссёра Александра Гурьева.
 «Однажды» — короткометражный мультфильм 2002 года режиссёра Октябрины Потаповой.
 «Однажды» — ирландский фильм-мюзикл 2007 года режиссёра Джона Карни.
 «Однажды» — российский фильм 2013 года режиссёра Рената Давлетьярова.